Daria Shmeliova puede referirse a:
Daria Shmeliova, ciclista rusa;
Daria Shmeliova, nadadora rusa.